Chablis est une commune française de l'Yonne ;

le chablis est un vin blanc produit dans le vignoble de Chablis ;

un chablis est un arbre tombé sans intervention humaine.